Mirandola se nanaša:

 Giovanni Pico della Mirandola - italijanski renesančni humanist in filozof (1463 - 1494)
 Mirandola - mesto v italijanski pokrajini Emilija - Romanja